Сейоум — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Бевкету Сейоум — эфиопский писатель.
 Веркунеш Сейоум — эфиопская легкоатлетка.
 Сейоум, Янет — эфиопская пловчиха.